Таде́уш Бродо́вский ( ; 2 сентября 1821, Варшава — 31 марта 1848, Париж) — польский художник.

Биография 
Представитель шляхетского рода герба Лада. Родился в семье с богатыми художественными традициями. Сын художника, педагога, крупнейшего представителя классицизма в польской живописи Антония Бродовского. Брат художника Юзефа Бродовского.

Первые уроки живописи получил у отца. Позже обучался в мастерских Александра Кокуляра и Антония Бланка. В 1841 отправился в Рим, а спустя два года переехал в Париж, где совершенствовал мастерство под руководством «короля баталистов» Ораса Верне.

Умер в молодом возрасте, не до конца раскрыв свой талант.

Творчество 

Стал известен, благодаря своим картинам батального и исторического жанров. Писал также жанровые полотна, на восточные сюжеты и карикатуры.

В 1841 году организовал в Варшаве выставку, на которой представил ряд полотен изображающих схватки с черкесами, битвы персов с греками и др.

По технике был близок к творчеству А. О. Орловского.

Избранные работы

Литература 
 Feliks Kopera: Brodowski Tadeusz. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2: Beyzym Jan – Brownsford Marja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, s. 449. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 8304032910

Художники Польши XIX века
Художники-баталисты Польши
Художники-ориенталисты
Художники-карикатуристы Польши
Исторические художники Польши